У данного термина есть ещё множество значений, смотрите статью - Врела

Врела () — населённый пункт (деревня) в общине Зворник, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года во Вреле проживало 127 человек. Деревня Врела расположена на границе с Республикой Сербия.

Население 
Всё население деревни Врела составляют этнические сербы.

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 сербы — 127 человек (100,00 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 0 человек (0,00 %);
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской